Светско првенство у ватерполу 1991. је шесто по реду светско првенство. Такмичење је одржано у Перту у Аустралији од 3. до 13. јануара као део шестог Светског првенства у воденим спортовима.

Земље учеснице 

Група А
 
 
 
 

Група Б
 
 
 
 

Група Ц
 
 
 
 

Група Д

Први круг

Група А

Резултати

Табела 

О-одиграних утакмица, П-победа, Н-нерешених, И-изгубљених, ДГ-датих голова, ПГ-примљених голова.

Група Б

Резултати

Табела

Група Ц

Резултати

Табела

Група Д

Резултати

Табела

Други круг

Група Е

Резултати

Табела

Група Ф

Резултати

Табела

Завршни круг

Полуфинале

Утакмице за медаље

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у ватерполу

Спољашње везе 
 Резултати

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у 1991.
Ватерполо у Аустралији